Příjmení Kocman, přechýleně Kocmanová, nosí více různých osobností:

mužský tvar příjmení
 Jindřich Kocman (1903–1997) – katolický kněz a farář
 Jiří Hynek Kocman (* 1947) – český veterinární farmakolog a konceptuální umělec
 Josef Kocman (1891–1942) – český úředník, diplomat a voják
 Pavel Kocman – český fotbalista (I. liga 1961/62 KPS Brno), bratr Zdeňka, otec Petra
 Petr Kocman – více různých osobností
 Vladimír Kocman (* 1956) – český judista
 Zdeněk Kocman (fotbalista) (* 1935) – český fotbalista (I. liga 1961/62 KPS Brno), bratr Pavla, strýc Petra

ženský tvar s přechýlením
 Klára Kocmanová (* 1992) – česká politička a koordinátorka Pirátů Středočeského kraje
 Lenka Kocmanová Taussigová (* 1982) – česká Miss sympatie ČR 2002, majitelka produkční agentury

Česká příjmení